Van Eyck peut désigner :
 Aldo van Eyck (1918-1999), architecte néerlandais ;
 Hubert van Eyck (1366-1426),  peintre flamand du  ;
 Jacob van Eyck (1590-1657),  musicien néerlandais ;
 Jan van Eyck (1390-1441), peintre flamand du , frère cadet de Hubert ;
 Nicolaas van Eyck (1617-1679), peintre baroque flamand ;
 Nicolaas II van Eyck (1646-1692), peintre flamand, fils du précédent ;
 Peter Van Eyck (1913-1969), acteur américain ; 
 Pieter Nicolaas van Eyck (1887-1954), poète néerlandais.

Référence